Chryzostom II (arcybiskup Aten)
 Chryzostom II (arcybiskup Cypru)

Zobacz też